Dieser Artikel behandelt die polnische Nationalmannschaft bei der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft 2021. Für die polnische Mannschaft war es die vierte Teilnahme.

Qualifikation 
Für die Qualifikation wurden Polen die Mannschaften aus Österreich, Nordmazedonien, Slowenien, Israel und Lettland zugelost.

Insgesamt setzte Nationaltrainer Jerzy Brzęczek, der die Mannschaft nach der WM 2018 übernommen hatte, 27 Spieler ein, von denen nur Grzegorz Krychowiak, Kapitän Robert Lewandowski und Piotr Zieliński alle zehn Spiele mitmachte. Je neun Einsätze hatten Jan Bednarek, Kamil Glik, Kamil Grosicki und Tomasz Kędziora. Ihr erstes Länderspiel bestritten Krystian Bielik, Kamil Jóźwiak und Sebastian Szymański in den Qualifikationsspielen.

Bester Torschütze mit sechs Toren war wieder Robert Lewandowski. Ihr erstes Länderspieltor erzielten in der Qualifikation Przemysław Frankowski (zur 1:0-Führung beim 2:0-Sieg gegen Nordmazedonien), Jacek Góralski (zum 3:2-Endstand im letzten Spiel gegen Slowenien), Damian Kądzior (zum 4:0-Endstand gegen Israel) und Sebastian Szymański (zur 1:0-Führung beim 3:2-Sieg gegen Slowenien). Insgesamt trugen zehn Spieler zu den 18 Qualifikationstoren bei.

Spiele

Abschlusstabelle

Vorbereitung 
Die Vorbereitung sollte im März 2020 mit zwei Spielen beginnen, wobei die Mannschaft am 27. zunächst in Breslau gegen EM-Neuling Finnland und vier Tage später in Chorzów gegen die Ukraine spielen wollte. Im Juni wollten die Polen in Warschau gegen Russland und dann noch in Posen gegen Island spielen. Wegen der COVID-19-Pandemie wurden alle Spiele abgesagt. In der im Herbst 2020 ausgetragenen UEFA Nations League 2020/21 konnten die Polen nur die beiden Spiele gegen Bosnien-Herzegowina gewinnen und im Heimspiel gegen Gruppensieger Italien ein torloses Remis erreichen. Das Auswärtsspiel in Italien und beide Spiele gegen die Niederlande wurden verloren. Dagegen konnten Freundschaftsspiele gegen Finnland und die Ukraine gewonnen werden. In diesen Spielen kamen Paweł Bochniewicz, Bartłomiej Drągowski, Robert Gumny, Michał Karbownik, Jakub Moder, Przemysław Płacheta und Sebastian Walukiewicz zu ihren Länderspieldebüts, allerdings nur Moder in einem Nations-League-Spiel.

Im Januar 2021 wurde Jerzy Brzęczek als Nationaltrainer entlassen. Nachfolger wurde der Portugiese Paulo Sousa.
Am 25., 28. und 31. März 2021 standen die ersten Spiele in der Qualifikation für die WM 2022 gegen Ungarn (3:3), Andorra (3:0) und England (1:2) an. Beim Spiel gegen die Ungarn kam Michał Helik, gegen Andorra Kacper Kozłowski, Kamil Piątkowski und Karol Świderski und gegen die Engländer Rafał Augustyniak zu ihren ersten Länderspieleinsätzen.

Am 1. und 8. Juni spielten die Polen gegen EM-Teilnehmer Russland (1:1) in Wrocław bzw. in Poznań gegen Island (2:2, wobei der Ausgleich erst in der 88. Minute gelang), das sich nicht für die EM-Endrunde qualifizieren konnte.

Kader 
Folgender Kader wurde für die Fußball-Europameisterschaft 2021 bekanntgegeben:

Anmerkungen: D = Double 2020/21, M = Meister 2020/21, P = Pokalsieger 2020/21, (II) = 2. Liga,  = Aufsteiger,  = Absteiger

Endrunde 
Polen hatte sich zunächst mit dem PGE Narodowy in Warschau um die Ausrichtung von Spielen beworben, dann aber zurückgezogen. Bei der Auslosung am 30. November war Polen in Topf 2 und hätte auch Deutschland zugelost werden können, wurde dann aber Spanien und Schweden und einer Mannschaft zugelost, die sich im März 2020 noch qualifizieren muss. Gegen die Spanier gab es nur zwei Pflichtspiele im Achtelfinale der Qualifikation für die erste EM, die mit 2:4 und 0:3 verloren wurden. Danach gab es nur Freundschaftsspiele, von denen Polen nur eins im November 1980 in Barcelona gewinnen konnte. Danach folgten sechs Niederlagen und ein Remis. Gegen Schweden ist die Gesamtbilanz ebenfalls negativ. In 26 Spielen gab es acht Siege, vier remis und 14 Niederlagen, wobei die letzten fünf Spiele verloren wurden. Den letzten Sieg gegen die Schweden gab es im August 1991. Gegen die Slowakei gab es bisher acht Spiele, mit drei Siegen, einem Remis und vier Niederlagen, wobei sich Siege und Niederlagen zumeist abwechselten. Das letzte Spiel im November 2013 wurde verloren.

Gruppenspiele 

|}

Besonderheiten 
Kacper Kozłowski wurde durch seine Einwechslung im zweiten Gruppenspiel zum jüngsten Spieler der EM-Geschichte. Mit 17 Jahren und 246 Tagen löste er den Engländer Jude Bellingham als jüngsten EM-Spieler der Geschichte ab, der sechs Tage zuvor im Alter von 17 Jahren und 349 Tagen sein erstes EM-Spiel gemacht hatte.

Einzelnachweise 

Polen
2021